Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Lancaster () :
le comté de Lancaster, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
le comté de Lancaster, situé dans l'État du Nebraska ;
le comté de Lancaster, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
le comté de Lancaster, situé dans le Commonwealth de Virginie.

ru:Ланкастер (значения)#Административно-территориальные единицы